Zak McKracken steht für folgende Computerspiele:
 Zak McKracken and the Alien Mindbenders, 1988 bei Lucasfilm Games erschienen
 Zak McKracken – Between Time and Space, 2008 erschienene inoffizielle Fortsetzung